Ла Магдалена Тлалтелулко има више значења:

 Општина Ла Магдалена Тлалтелулко (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Магдалена Тлалтелулко (Ла Магдалена Тлалтелулко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику